Шыргайту () — село в Шебалинском муниципальном районе Республики Алтай России, административный центр и единственный населённый пункт Шыргайтинского сельского поселения.

История

География 
Протекает река Песчанка, в которую впадает речка Верхняя Шаргайта.

Уличная сеть
состоит из десяти географических объектов: ул. Азалу, ул. Баита Матвеевича, ул. Большевик, ул. Кызыл-Тал, ул. Песчаная, ул. Победы, ул. Родниковая, ул. Центральная, ул. Чанкыр, ул. Яшканака Бадакина

Население

Инфраструктура 
Животноводство, сельское хозяйство.

Транспорт 
Проходит трасса «Ябоган — Барагаш — Арбайта» 84К-121.

Примечания 

Населённые пункты Шебалинского района